Иктидориниды () — семейство примитивных терапсид из подотряда биармозухий (Biarmosuchia).

Описание 
По строению черепа походят на биармозухов, но, в отличие от последних, у иктидоринид имеется в черепе хорошо выраженная межтеменная кость такой формы и локализации, которая из терапсид свойственна только горгонопсам. Есть выступающие нижние клыки. Эти животные были всеядными или даже растительноядными.

Классификация 
Исторически в семейство включали следующие виды (после точки с запятой указано систематическое положение вида на декабрь 2016 года по данным сайта Fossilworks):
  — жил на территории современной России, во время, соответствующее зоне Кистецефал; семейство Biarmosuchidae.
  — описан из свиты Бофорт, зоны Кистецефал; подотряд биармозухий incertae sedis.
  — описан из зоны Дицинодон; подотряд биармозухий incertae sedis.
  — описан из зоны Кистецефал; клада Burnetiamorpha.
  — описан из зоны Кистецефал; подотряд биармозухий incertae sedis.
  (Рубиджина) — описана из зоны Кистецефал; nomen dubium в подотряде биармозухий.
  — описана из Великого Устюга; в базе данных Fossilworks отсутствует.

На декабрь 2016 года семейство расформировано, по данным сайта Fossilworks, к нему относят всего 1 вымерший род (без видов) — .

Так получилось вероятно из-за того, что морфологические признаки, по которым рода включали в семейство, образовывали не кладу, а граду развития подотряда биармозухий, которая позже была расформирована по результатам кладистического анализа. Это хорошо видно на кладограмме Сидора и Смита 2007 года:

Примечания 

Биармозухии
Семейства синапсид
Синапсиды пермского периода